

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Sulimierz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Sulimierz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz